Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие два истребительных полка под номером 348.

 348-й истребительный авиационный полк — принимал участие в боях с 20 августа 1941 года по 10 января 1942 года. Переформирован 20 августа 1941 года из 84-го «А» истребительного авиационного полка. 10 января 1942 года переформирован в 743-й истребительный авиационный полк.
 348-й истребительный авиационный полк ПВО — сформирован 15 августа 1941 года в Архангельском военном округе. Расформирован после войны 10 июня 1946 года.